Appalachiosaurus montgomeriensis ("reptil de los Apalaches de Montgomery") es la única especie conocida del género extinto Appalachiosaurus de dinosaurio terópodo tiranosauroide, que vivió a finales del período Cretácico, hace aproximadamente 77 millones de años, en el Campaniense, en lo que es hoy Norteamérica. Es el terópodo mejor conocido del este de Estados Unidos.

Descripción 
Como casi todos los terópodos, era un depredador bípedo. Solamente un esqueleto juvenil se ha encontrado, representando un animal de alrededor de 7 metros de largo, pesando cerca de 600 kilogramos, lo que indica que un adulto habría sido incluso más grande.
Se encontraron varios elementos aplastados, pero el espécimen es todavía informativo y muestra muchas características únicas, o apomorfías. Varios de estas se han identificado en el cráneo, y las garras de los pies que muestran una protrusión inusual en el extremo más cercano al cuerpo. Una fila de seis crestas bajas alineadas en la parte superior del hocico, similar al Alioramus asiático, aunque la mayoría de las especies del tiranosáuridos exhibían una ornamentación en diversos grados encima del hocico. Esta cresta es un arco bajo y redondeado

La forma general del cráneo es semejante a la de otros tiranosauroides primitivos, mientras que las proporciones de los miembros son similares a las de los tiranosáuridos más avanzados, patas largas y brazos cortos. Appalachiosaurus se conoce hasta el momento a partir de restos parciales, incluidas las partes del cráneo y la mandíbula, así como varias vértebras , partes de la pelvis , y la mayor parte de las dos patas traseras. Estos restos se encuentran en el Centro de Ciencias McWane en Birmingham, Alabama. Hay varias suturas abiertas entre los huesos del cráneo, lo que indica que el animal no era un adulto. Se encontraron varios elementos aplastados, pero el espécimen es todavía informativo y muestra muchas características únicas, o apomorfías. Varios de estas se han identificado en el cráneo, y las garras de los pies que muestran una protrusión inusual en el extremo más cercano al cuerpo. Una fila de seis crestas bajas alineadas en la parte superior del hocico, similar al Alioramus asiático, aunque la mayoría de las especies del tiranosáuridos exhibían una ornamentación en diversos grados encima del hocico. Esta cresta es un arco bajo y redondeado, aunque la mayoría de las especies tiranosáurido exhibían una ornamentación en diversos grados en la parte superior del hocico. Appalachiosaurus es significativamente diferente y más derivado que otro tiranosaurio temprano del este de América del Norte, Dryptosaurus.

Las extremidades anteriores de Appalachiosaurus son poco conocidas. Los grandes tiranosáuridos se caracterizan por proporcionalmente pequeñas patas delanteras y las manos con dos dígitos cada uno funcionales, excepto algunos informes de un húmero referido a Appalachiosaurus, ningún material de la extremidad anterior es conocidos. Las primeras reconstrucciones le dieron largos brazos con tres dedos, pero ahora se cree que han sido mucho más cortos, con sólo dos dedos. Los montajes del museo se han corregido en consecuencia. Se encontraron dos vértebras de la cola fusionadas, posiblemente a raíz de nuevo crecimiento óseo debido algún tipo de lesión.

Descubrimiento e investigación 
El espécimen tipo fue encontrado por el geólogo David Rey de la Universidad de Auburn en el este de América del Norte en julio de 1982.  Este dinosaurio fue nombrado por la región en el este de los Estados Unidos conocida como Appalachia, que también dio su nombre a la antigua isla continente en el cual Appalachiosaurus vivió. Ambos se nombran por los Montes Apalaches. El nombre genérico también incluye la palabra griega sauros ("lagarto"), el sufijo más común usado en nombres de dinosaurio. Hay una sola especie conocida, el A. montgomeriensis, que se nombra por el condado de Montgomery en el estado de Alabama  de los EE. UU.. El género y las especies fueron nombrados en 2005 por los paleontólogos Thomas Carr, Thomas Williamson, y David Schwimmer (quién no debe ser confundida con el actor del mismo nombre).
Los restos fósiles consisten en un cráneo y un esqueleto parcial con algunos elementos aplastados. Las suturas craneales incipientes indican que se trataba de un juvenil o un adolescente. se encontraron en la Formación Demopolis, datada a mediados del Campaniano en el Cretácico superior, hace aproximadamente 77 millones de años atrás. Se conoce hasta ahora solamente restos parciales, incluyendo piezas del cráneo y de la mandíbula inferior, así como varias vértebras, piezas de la pelvis, y la mayor parte de ambos miembros. Estos restos se contienen en el Centro de Ciencia McWane en Birmingham, Alabama.

Clasificación 
Appalachiosaurus es un descubrimiento importante siendo dado por los autores de su descripción como el primer tiranosauroide reconocido a nivel de género en el este de América del Norte en mucho tiempo. De acuerdo con Carr et al. las características de este animal ayudan a posicionar filogenéticamente al problemático Dryptosaurus en el clado Tyrannosauroidea. Appalachiosaurus es perceptiblemente diferente y más derivado que el otro tiranosauroideo temprano de Norteamérica del este, Dryptosaurus. 

Appalachiosaurus es lo bastante completo ser incluido en análisis filogenéticos usando la cladística. El primero fue realizado antes de que el animal hubiera sido incluso nombrado, y a Appalachiosaurus se lo ubicó como un miembro de la subfamilia Albertosaurinae en Tyrannosauridae, que también incluye Albertosaurus y Gorgosaurus. La descripción original también incluyó un análisis cladístico, para A. montgomeriensis, que lo consideró un tiranosauroide basal por fuera de Tyrannosauridae. Sin embargo, los tiranosáuridos asiáticos similares Alioramus, y Alectrosaurus fueron excluidos, al igual que Eotyrannus de Inglaterra. Los tiranosauroides más antiguos como Dilong y Guanlong no habían sido descritos cuando este análisis fue realizado. Estas exclusiones pueden tener un efecto significativo sobre la filogenia. Hasta la fecha, no se ha publicado ningún análisis que incluya todos los taxones conocidos de tiranosauroides.

Sistemática
A continuación se muestra un cladograma publicada en 2013 por Loewen et al..

Referencias

Véase también 
 Anexo: Géneros válidos de dinosaurios

Enlaces externos 

 Appalachiosaurus dentro de Tyrannosauroidea en The Thescelsosaurus (en inglés)
 Ficha e imagen de Appalachiosaurus en Dinosaurier-info (en alemán)
 Appalachiosaurus en The Theropod Database (en inglés)

Tyrannosauroidea
Dinosaurios del Cretácico
Dinosaurios de América del Norte